Lanyon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Scott M. Lanyon
 Wesley E. Lanyon